Indianola (Illinois)
 Indianola (Iowa)
 Indianola (Mississippi)
 Indianola (Nebraska)
 Indianola (Oklahoma)
 Indianola (Washington)

Desambiguação